Alquindi (Abu Iúçufe Iacube ibne Ixaque Alquindi; 801-873) — erudito árabe

Abu Iúçufe Iacube Almançor  — califa almóada de Marrocos, conhecido na península ibérica como Almançor 

Abu Iúçufe Iacube ibne Abdalaque  — rei merínida de Marrocos

Ver também

 Abu Iacube Iúçufe

Desambiguações de antropônimos